Мачта може да се отнася за:

 мачта в корабоплаването – вертикално стояща конструкция на плавателен съд:
 в миналото – за поддържане на ветрилата,
 днес – за поддържане на радиоантени, прибори за осветлени и за наблюдателни постове;

 подобни вертикално стоящи конструкции:
 метеорологична мачта
 антенна мачта и др. под.;

 Мачта – звезден рой в южното небе, считан от някои за съзвездие.